Lit — альтернативная рок-группа.
 .lit — расширение имени файла .